Каноас де Ариба има више значења:

 Каноас де Ариба, Ла Лагуниља (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Каноас де Ариба (Колотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику